Албум може да се односи на:

 Албум (плоча), плоча на којој су се исписивали важни догађаје током години у време старог Рима;
 Фото албум, књига фотографија;
 Музички албум, колекција звучних записа;
 Стрип албум, врста стрипа, колекција више стрипова;
 Албум (филателија), албум за саклупљања поштанских марака.